Jankovich István, pribéri és vuchini, (1793–1865) több vármegye táblabírája, nagybirtokos.
Jankovich István (1889–1974) magyar bajnok atléta, rövidtávfutó, olimpikon.